Partit Liberal de Suïssa, partit polític de Suïssa
 Partit de la Llibertat i el Socialisme, partit polític de Turquia
 Posició lateral de seguretat, posició utilitzada en primers auxilis
 Regressió de mínims quadrats parcials, mètode estadístic de regressió.